Wark on Tyne – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Wark on Tweed – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)